Il singolare maschile del President's Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Evgenij Donskoj era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dudi Sela ha battuto in finale Michail Kukuškin 5–7, 6–2, 7–6(8–6).

Teste di serie 

  Dudi Sela (Campione)
  Tejmuraz Gabašvili  (Quarti di finale)
  Andrej Golubev (Semifinali)
  Konstantin Kravčuk (Semifinali)

  Marsel İlhan (Quarti di finale)
  Michail Kukuškin (Finale)
  Ivan Serheev (Quarti di finale)
  Dzmitry Zhyrmont (Quarti di finale)

Tabellone

Finali

Top Half

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

President's Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013